Pasteels se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean J. Pasteels
 Jacques M. Pasteels